LMAA steht als Abkürzung für:

 Lake Michigan Archery Association
 „Leck mich am Arsch“, als vulgärer Ausdruck
 L.M.A.A., Coversong-Parodie auf Y.M.C.A.
 Lockheed Martin Aircraft Argentina
 London Maritime Arbitrators Association

LMAA